Laksefiskeri i Yemen kan henvise til:

 Laksefiskeri i Yemen - forfatteren Paul Tordays debutroman fra 2006.
 Laksefiskeri i Yemen (film) - filmatisering af bogen, instrueret af Lasse Hallström i 2011.